Trigono: In astrologia, è l'aspetto tra due pianeti corrispondente a una distanza angolare di 120 gradi.
Trigono: Un ex comune della Grecia
Trigono fibroso cardiaco: in anatomia, è una delle strutture che compongono lo scheletro fibroso del cuore
Trigono vescicale o (di Lieutaud): regione liscia triangolare posizionata all'interno della vescica urinaria. È la zona delimitata dai due orifizi ureterali e dall'orifizio uretrale interno.

Pagine correlate 
Trigona (disambigua)